In botanica, Pterolepis – genere di piante della famiglia Melastomataceae
In zoologia, Pterolepis – genere di insetti della famiglia Tettigoniidae